Vouhé puede referirse a: 

 Vouhé, comuna de Charente Marítimo.
 Vouhé, comuna de Deux-Sèvres.